Svinninge Stationsby referer til to byer på Odsherredsbanen

 Svinninge – stationsby i Svinninge Sogn, tidligere officielt betegnet Svinninge Stationsby
 Svinninge (Odsherred Kommune) – landsby ved Nørre Asmindrup Station i Nørre Asmindrup Sogn, der i dag er er sammenvokset med Nørre Asmindrup.